Tachtadschjan ist der Familienname folgender Personen:

 Armen Tachtadschjan (1910–2009), armenisch-sowjetischer Botaniker
 Leon Armenowitsch Tachtadschjan (* 1950), russischer Mathematiker